Кадочникова Лариса Валентинівна (*1937) — українська і російська акторка театру і кіно, народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка

 Кадочникова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область

Див. також 
 Кадочников